De Branche Unité is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Deze tak heeft slechts bestaan van 1971 tot 1975.
Ze werd geleid door de toenmalige secretaris-generaal der Belgische Theosofische Vereniging Jean Barreiro en later door Anne Marie Martinet.
 
In 1975 telde 'Unité' meer dan 26 leden.

Unité
Vereniging in Brussel